Jørn Lund kan henvise til

 Jørn Lund (cykelrytter) (født 1944) - dansk amatørcykelrytter og bronzevinder ved OL i 1976
 Jørn Lund (professor) (født 1946) - dansk professor

Se også 
 Jørgen Lund